«Алиага Петким» — турецкий профессиональный баскетбольный клуб из города Измир, Турция. Клуб также имеет спонсорскую приставку «Петким». Petkim Petrokimya является официальным спонсором команды. «Алиага» играет в ТБЛ с сезона 2008/2009.

Сезоны

Ссылки 
 www.aliagaspor.com Официальный сайт
 Профиль на Eurobasket.com

Баскетбольные клубы Турции